Caspe kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Caspe (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Caspe (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar